Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Peya e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Stefano Galvani 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Rogier Wassen (Campioni)
 Leonardo Azzaro /  Stefano Galvani (finale)

 Philipp Mullner /  Herbert Wiltschnig (quarti di finale)
 Christopher Kas /  Darko Madjarovski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2003